New Holland (engelsk for "Nye Holland") kan henvise til:

Geografi 
 New Holland, Australien, et historisk navn for kontinentet Australien
 New Holland, Georgia, en by i USA
 New Holland, Illinois, en by i USA
 New Holland, Ohio, en by i USA
 New Holland, Pennsylvania, en by i USA
 New Holland, South Dakota, en by i USA
 New Holland, North Carolina, en by i USA
 New Holland, Lincolnshire, en by i England

Selskaber 
 New Holland Agriculture, et mærke i Fiat-gruppen, der benyttes for landbrugsmaskiner
 New Holland Construction, et mærke i Fiat-gruppen, der benyttes for entreprenørmaskiner